Cal Riera (Puig-reig), colònia tèxtil al municipi de Puig-reig
 Cal Riera (Sora), masia de Sora (Osona) 
 Cal Riera (Verdú), casa pairal de Verdú (l'Urgell)
 Cal Riera de Cererols, masia del municipi de Súria (el Bages) 
 Casa Gran de Cal Riera, masia del municipi de Puig-reig (el Berguedà)